Матансиљас има више значења:

 Матансиљас, Пуерто де Матансиљас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Матансиљас, Сан Исидро Матансиљас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Матансиљас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Матансиљас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику